Programa de rádio criado no final dos anos 1990. O projeto premiava os ouvintes com canções de boa qualidade, informações culturais a cada início de bloco de meia hora. Os locutores pouco falavam e o "domingão" ficava bem diversificado com uma trilha sonora que agradava a toda a família (de 08 a 80 anos).

O programa era apresentado por Geneton Galvão e Fátima Uchôa na Rádio Campina Grande FM de Campina Grande-PB, indo ao ar de 13:00 as 17:00 todos os domingos durante quase meia década.

A primeira edição foi ao ar no final de fevereiro de 1997. Há uma página criada recentemente Dance-Balance que tenta reviver esses momentos mágicos nos quais tínhamos a certeza de que apreciaríamos uma boa música no rádio campinense.